Виорел Андреевич Киврига (род. ) — политик, экономист и эксперт в области сельского хозяйства в Республике Молдова. Автор многочисленных статей, исследований в области бизнеса, экономики, коммерческой, финансовой, сельскохозяйственной и экономической политики. Участвовал во многих социальных и экономических проектах как в Молдове, так и за рубежом. Автор концепции субсидирования сельского хозяйства в Республике Молдова. Виорел Киврига избран вице-председателем Партии Демократического Действия 6 ноября 2011 года.

Биография 
Виорел Андреевич Киврига родился в селе Мэкэрешть, Унгенского района . В 1982 году окончил с отличием общеобразовательную школу «Андрей Киврига» в селе Валя Маре, Унгенского района. В 1982 году стал студентом Аграрного Университета в Кишиневе, где впоследствии, в 1999 году, продолжил научную деятельность в докторантуре. За эти годы, он стал автором восьми патентов и статей в области селекции. После распада СССР, в 1994 году окончил Национальную школу политического и государственного управления в Бухаресте, Румыния (SNSPA, Bucharest).

С 1997 по 2011 год, занимает различные должности: руководитель проектов, координатор программ, эксперт по вопросам международной торговли и управления сельским хозяйством, директор экономического Департамента в ИРСИ «Вииторул» (IDIS Viitorul). В эти годы, он стал одним из самых известных экономических экспертов института. Автор свыше 40 публикаций в области экономики и сельского хозяйства. C 2002 года, член Постоянного Совета Коалиции по экономическому развитию сельской местности (CDER), a c 2009 года, сопредседатель Коалиции. В 2004—2007 годы входил в состав важных рабочих групп и структур — член Совета по разработке, внедрению и оценке Стратегии экономического роста и снижения уровня бедности 2004—2006 (SCERS). С 2010 года, эксперт Конгресса Местных Органов Власти в Республике Молдова (CALM), секретарь Таможенного Общественного Совета и член Консультативного Совета при Министерстве Экономики.

23 июня 2011 года, Виорел Киврига, Корнелиу Гурин и Наталья Чобану стали частью альтернативной Демократической Платформы созданной депутатом Парламента Молдовы, Михаем Годя. Также с 2011 стал членом инициативной группы и основателем партии Демократическое действие (ПДД, на румынском, Partidul Acţiunea Democratică (PAD). 23 октября 2011 на Кишиневской Муниципальной конференции ПДД, был избран председателем муниципальной организации партии. На съезде Партии Демократического Действия, состоявшейся 6 ноября 2011, Виорел Киврига был избран вице-председателем данной партии

На выборах 2015 года баллотировался в муниципальный совет Кишинёва по спискам Избирательного блока «Европейская народная платформа Молдовы — Юрие Лянкэ». После местных выборов он ушёл из партии и из политики. После заявлений об уходе советников стал муниципальным советником 30 января 2018 года.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Политики Молдавии
Родившиеся в 1965 году